Diebesturm ist die Bezeichnung für Türme, meist aus dem Mittelalter, die als Gefängnis dienten.

in Deutschland:
 Diebesturm (Bad Sooden-Allendorf), in Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Diebesturm (Borken) (früher Geuturm), in Borken, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Diebesturm (Freinsheim), in Freinsheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Diebesturm (Gunzenhausen), Zweitname für den Färberturm in Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Diebesturm (Ortenberg), in Ortenberg (Hessen), Wetteraukreis, Hessen
 Diebesturm (Witzenhausen), in Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

in Frankreich:
 Diebesturm (Riquewihr), in Riquewihr, Département Haut-Rhin, Elsass

Siehe auch:
 Diebsturm